Eva-Lotta Kiibus (* 17. Januar 2003 in Tallinn) ist eine estnische Eiskunstläuferin, die im Einzellauf startet. Sie ist die Siegerin der Nebelhorn Trophy 2020.

Karriere 
Kiibus gewann im Jahr 2018 ihre erste Medaille bei den estnischen Meisterschaften. Im folgenden Jahr gelang ihr bei ihren ersten Weltmeisterschaften, 2019 in Saitama, mit Platz 22 im Kurzprogramm die Qualifikation für die Kür. Im Gesamtergebnis erreichte sie den 22. Platz. 

In der Saison 2019/20 wurde sie estnische Meisterin. Bei ihren ersten Europameisterschaften lief sie die fünftbeste Kür, insgesamt erreichte sie den siebten Platz.

In der Saison 2020/21 gewann sie mit der besten Kür die Goldmedaille bei der Nebelhorn Trophy. Beim Cup of Russia, ihrem ersten Wettbewerb der ISU-Grand-Prix-Serie, erreichte sie den sechsten Platz.

Ergebnisse

Weblinks

Einzelnachweise 

Estnischer Meister (Eiskunstlauf)
Eiskunstläufer (Estland)
Olympiateilnehmer (Estland)
Teilnehmer der Olympischen Winterspiele 2022
Teilnehmer der Olympischen Jugend-Winterspiele 2020
Universiadeteilnehmer (Estland)
Teilnehmer der Winter-Universiade 2023
Este
Geboren 2003
Frau